Sezon Ekstraligi białoruskiej rozgrywany na przełomie 2017 i 2018 roku jako 26. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza została podzielona na dwie fazy. W pierwszej brali udział wszyscy 12 uczestnicy ligi. W drugiej fazie podzielono tabelę na dwie grupy - mocniejszą i słabszą - obie po sześć drużyn. Łącznie każdy zespół rozegrał po 42 spotkania.

 Tabela

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek      = Awans do fazy play-off

Faza play-off

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Raman Babariko (HK Homel)
 Najlepszy obrońca: Siarhiej Szeleh (Junost' Mińsk)
 Najlepszy napastnik: Arciom Dziamkou (Szachcior Soligorsk)
 Najskuteczniejszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Maksim Parfiejawiec (Junost' Mińsk) – 62 pkt. (30 goli i 32 asysty)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Arciom Kisły (Nioman Grodno)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Hokej na lodzie na Białorusi
2017 w hokeju na lodzie
2018 w hokeju na lodzie
2017 na Białorusi
2018 na Białorusi